Эд-Дивани́я () — город в Ираке, административный центр мухафазы Кадисия.

По состоянию на 2011 год, население города составляло около 400 000 человек.

Географическое положение 
Расположен в междуречье Тигра и Евфрата, на реке Хилла (правый приток Евфрата), на высоте 16 м над уровнем моря.

Климат
Город имеет горячий, засушливый климат.

История 
В 1965 году численность населения города составляла 60,6 тыс. человек, он являлся административным и торговым центром сельскохозяйственного района.

В ходе вторжения коалиционных сил в Ирак в начале апреля 2003 года начались бои за город. В дальнейшем, город был оккупирован войсками США и под контролем коалиционных сил началось создание местных органов власти и полиции.

Позднее в городе была размещена бригада "Плюс-Ультра" и здесь началось формирование подразделений новой иракской армии. В 2004 году здесь была создана 8-й дивизия иракской армии.

Современное состояние 
Является центром богатого сельскохозяйственного района, здесь выращивают зерновые (главным образом рис) и финики. В городе расположен завод по производству автомобильных шин, который раньше обеспечивал шинами большую часть Ирака.

Для орнитологов Эд-Дивания - город с богатой популяцией птиц.

Транспорт 
Город является узлом железных и шоссейных дорог, через него проходит железная дорога, соединяющая Багдад и Басру.

Примечания 

Города Ирака